Takuya Miyamoto kan henvise til:

 Takuya Miyamoto (fodboldspiller, født 1983) - japansk fodboldspiller født i 1983
 Takuya Miyamoto (fodboldspiller, født 1993) - japansk fodboldspiller født i 1993